Мері Джо Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні з рахунком 3–6, 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1995 Women's Doubles Draw

Парний розряд
Italian Open 1995 (теніс)